

Афана́сьев, Серге́й Андре́евич (родился 25 марта 1988 года в Москве) — российский автогонщик, мастер спорта.

Спортивная карьера 
Сергей начал свою карьеру в 1998 году. Вплоть до 2003 года выступал в различных картинговых турнирах. В 2003 году дебютировал в «открытоколёсной» серии, приняв участие в Формуле Русь. Выступал во множестве гоночных соревнований, регулируемых ФИА. 6 сентября 2010 года вошёл в список 200 лучших гонщиков по версии Castrol.

Карьера в картинге 

 1999 год — 3 место в первенстве России по картингу (Мини)
 2000 год — 1 место в первенстве России по картингу (Ракет)
 2001 год — 3 место в чемпионате России по картингу (Союзный-Юниор)
 2002 год — 1 место в чемпионате России по картингу (Союзный-Юниор)
 2002 год — 1 место в чемпионате России по зимним трековым гонкам (Ока-юниор)
 2003 год — 2 место в чемпионате России по картингу (Союзный).

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Лукоил Рейсинг Тим
 Profile on Formula Two Championsip
 Статья на сайте журнала Автоспорт
 

Автогонщики России
Пилоты ФИА Формулы-2 из России
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Международной Формулы Мастер
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Рено 2.0 NEC
Пилоты Швейцарской Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено